Filipinas
Filipinos — povo das Filipinas
Língua filipina
Língua tagalo
Filipina — aldeia em São Tomé e Príncipe

Desambiguações de gentílicos